The Very Best of Prince — сборный альбом лучших хитов американского певца Принса, выпущенный 31 июля 2001 года на лейблах Paisley Park и Warner Bros. Диск получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Об альбоме 
The Very Best of Prince это сборник наиболее коммерчески успешных и лучших хитов Принса 1979—1991 годов в их радио-версиях, в том числе таких синглов № 1 как «When Doves Cry», «Let's Go Crazy», «Kiss» и «Cream», но без известного чарттоппера «Batdance», из-за лицензионных прав. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

The Very Best of Prince в 2001 году достиг второго места в UK Albums в Великобритании, но был лишь на позиции № 72 в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard), и вошёл в сотню лучших в американском чарте Billboard 200. После смерти певца в апреле 2016 года диск повторно вошёл в чарт США с тиражом 179,000 эквивалентных единиц (100,000 истинных продаж) и сразу на позиции № 1, став пятым чарттоппером для Принса в Billboard 200. Одновременно ещё два альбома вошли в десятку лучших: № 2 — Purple Rain и № 6 — The Hits/The B-Sides.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Сборники 2001 года
Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums